Lindenstraße 9 steht für:

 Anwesen Lindenstraße 9 (Arnshausen), denkmalgeschützter Fachwerkbau in Bad Kissingen
 Gebäude Lindenstraße 9, denkmalgeschütztes Gebäude in Sulingen
 ehem. Kinderheim, denkmalgeschütztes Anstaltsgebäude (Rotenburger Werke) in Rotenburg (Wümme)